Грассе (, ) — немецкая и французская фамилия.

Известные носители 
 Грассе, Бернар (1881—1955) — французский издатель.
 Грассе, Герберт (1910—1942) — немецкий коммунист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
 Грассе, Пьер-Поль (1895—1985) — французский зоолог, академик, Президент Французской Академии наук и Энтомологического общества Франции.
 Грассе, Эжен (1845—1917) — французский и швейцарский художник, скульптор, график и иллюстратор, один из зачинателей модернизма.

См. также 
 Грассе — французское издательство, основанное Бернаром Грассе.